Heaven () — многозначный термин:
 Небеса (Рай)

Музыка 
 Heaven — песня Брайана Адамса
 Heaven — песня Бонни Тайлер
 Heaven — песня Кейна Брауна
 Heaven — песня Depeche Mode
 Heaven — песня D-moll
  — песня Бейонсе
  — песня Инны
  — песня Эмели Санде
  — австралийская группа
  — британская группа
  — румынская группа
 Heaven Music — звукозаписывающая компания в Греции

См. также 
 Made in Heaven (значения)
 Heavenly
 Heaven and Hell
 Heaven for Everyone
 Paradise
 Парадиз